Henri Salaun (1926-2014) – giocatore di squash statunitense
 Henri Salaün (1866-1936) – ammiraglio francese
 Ronan Salaün (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese